

За́пал 
 Запал — велике внутрішнє збудження, порив або піднесення.

Запа́л 
 Запал — пристрій для запалювання вибухової речовини.
 Запал — пошкодження зерна злакових у колоссі внаслідок посухи чи суховіїв.
 Запал — емфізема легень у свійських тварин, здебільшого коней, яка характеризується задишкою.

Джерело